Гу́ннар (Gunnar, др.-сканд. Gunnarr) — скандинавское мужское имя, означающее «воин», «боец» (gunnr — «война»,  arr — «воин»). Считалось, что Гуннар — это имя ангела-хранителя, который всю жизнь будет оберегать человека.

 Гуннар Грен  — шведский футболист.
 Гуннар Нордаль  — шведский футболист, нападающий.
 Гуннар Торвальдссон — исландский футболист, нападающий.
 Гуннар Тороддсен — премьер-министр Исландии с 8 февраля 1980 до 26 мая 1983.
 Гуннар Томсен — фарерский музыкант, басист фолк-группы Týr.
 Гуннар Каасен — норвежский каюр, участвовавший в Великой гонке милосердия 1925 года.

Примечания 

Скандинавские мужские имена